Antropologia: Fox i sauk, tribus algonquines unides en una sola reserva en el segle XIX
 Biografies:
 Emilia Fox (1974, Londres), actriu britànica coneguda per la seva interpretació com Nikki
 Eytan Fox (Nova York, 1964), director de cinema israelià
 Francis Fox (Brentford, 1675 -1738), diví anglès 
 George Edward Fox (1945), investigador de la Universitat de Houston
 James Fox (1939, Londres), actor britànic
 Matthew Fox (1966, Abington, Pennsilvània), actor estatunidenc 
 Megan Fox (1986), actriu estatunidenca
 Ralph Hartzler Fox (1913-1973), matemàtic estatunidenc
 Ralph Fox (Halifax, 1900 - Lopera, Jaén 1936), novel·lista
 Vicente Fox, president de Mèxic del 2000 al 2006
 Biologia: Musaranya de Fox (Crocidura foxi), espècie africana
 Cinema:
 Fantastic Mr. Fox, pel·lícula d'animació, basada en el llibre homònim de Roald Dahl
 The Fox and the Hound, pel·lícula musical animada produïda per Walt Disney Animation Studios
 Empreses:
 Fox Broadcasting Company, xarxa de televisió dels Estats Units
 FOX (canal internacional), canal de televisió de pagament dedicat a l'emissió de sèries
 20th Century Fox, empresa cinematogràfica
 Videojoc: Fox McCloud, personatge de diversos videojocs
 Toponímia:
 Riu Fox, a l'estat de Wisconsin
 Fox Chase, població a l'estat de Kentucky
 Fox Point, població a l'estat de Wisconsin
 Fox River Grove, població a l'estat d'Illinois
 Fox River Valley Gardens, població a l'estat de Illinois